Rasova se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale 
 Rasova, comună în județul Constanța

Localități
Rasova, sat în județul Constanța
Rasova, sat în județul Gorj
Rasova, sat în Muntenegru

Vezi și 
 Rasovo